Bonjour, Bonjour est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1969. Elle est interprétée par la chanteuse Paola del Medico.

La chanson a également été enregistrée par Paola del Medico dans des versions en français, italien, espagnol et portugais, toutes sous le même titre original.

Thème de la chanson 
La chanson est une ballade où Paola Del Medico décrivant la façon comment sont les jours quand elle et son amant sont ensemble et que son amant l'aime, le monde est toujours bon pour les amoureux et leur appartient.

À l'Eurovision 

Hormis son titre en français, la chanson est intégralement interprétée en allemand, une des langues nationales de la Suisse, comme l'impose la règle entre 1966 et 1973.

La chanson est la onzième de la soirée. À la fin du vote, elle obtient 13 points, se plaçant à la cinquième place sur seize concurrents.

Classements

Classements hebdomadaires

Notes et références 

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1969
Chanson en allemand